Enzo Zambetti (1916 – ...) – calciatore e politico italiano
 Sandro Zambetti (1927-2014) – giornalista e critico cinematografico italiano